Žerůtky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Žerůtky (okres Blansko)
 Žerůtky (okres Znojmo)